Э́нди Се́ркис (Andy Serkis, полное имя — Э́ндрю Кле́мент Серкис, ; род. 20 апреля 1964, Лондон) — британский актёр, кинорежиссёр. Лауреат премии BAFTA (2020) за выдающийся вклад в британский кинематограф. Также номинант на премии «Золотой глобус» (2007) и «Эмми» (2009).

Биография 
Отец Энди — гинеколог по профессии, по происхождению армянин, родившийся в Ираке; мать — англичанка. Настоящая фамилия предков по отцовской линии была Серкисян, по словам Энди, «два поколения назад наша фамилия была Серкисян».

Энди сыграл в кино и на телевидении более 30 ролей. Известен прежде всего по ролям Голлума в киноэпопее «Властелин колец» и примата Цезаря в фильме «Восстание планеты обезьян» и его продолжениях, где его движения и голос были использованы при создании компьютерного персонажа с помощью технологии «захват движения». Его работы послужили отправной точкой для горячих споров о том, где проходит граница между актёрской игрой и компьютерной графикой. Несмотря на заявления некоторых критиков о том, что Серкис заслуживает «Оскара» за роль Голлума, Академия киноискусства решила, что он не подходит под критерии, так как актёр при этом должен был лично присутствовать на экране.

В новой экранизации «Кинг-Конга» с Серкиса сняли движения Кинг-Конга. В этом же фильме Серкис сыграл роль кока Лампи.

Энди Серкис вновь выступил актёром захвата движения в анимационной ленте «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»», сыграв капитана Хэддока. Также Серкис является режиссёром по персонажам и сюжетным роликам видеоигры Heavenly Sword, где он использовал себя самого для создания образа короля Бохана; и видеоигры Enslaved: Odyssey to the West студии Ninja Theory, в которой с помощью технологии захвата движения с него копировали движения для главного персонажа Манки.

В съёмках фильмов «Хоббит: Нежданное путешествие» и «Хоббит: Битва пяти воинств» Энди Серкис принял участие не только в качестве исполнителя роли Голлума, но и как второй режиссёр. На эту должность Серкиса пригласил Питер Джексон.

Фильмография

Актёр

Кино

Телевидение

Игры

Видеоклипы 

 1996 — Neneh Cherry - Woman / персонаж клипа

Режиссёр 
  — Дыши ради нас / Breathe
  — The Ruins of Empires
 2018 — Маугли / Mowgli: Legend of the Jungle
  — Веном 2 / Venom: Let There Be Carnage

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Энди Серкиса

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии BAFTA
Киноактёры Великобритании